Chimalapa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Chimalapa, Hidalgo, Acaxochitlán, 
 Chimalapa, Guerrero, Igualapa, 

Robotskapade Mexikoförgreningar